MGX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moabi (Gabon)